Schweich bezeichnet

 die Stadt Schweich an der Mosel in Deutschland
 die Ortschaft Schweich in der Gemeinde Beckerich im Kanton Redingen, Luxemburg
 Carl Schweich (1823–1898), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Schweich Lectures on Biblical Archaeology, Vortragsreihe zu Themen in Beziehung zur Biblischen Archäologie